Taft, een textielsoort, die ook wel taf, taffet, taffetas of tafzijde wordt genoemd.

Personen met de achternaam Taft:
William Howard Taft, 27e president van de Verenigde Staten
Robert Taft, Amerikaanse Republikeinse senator 

Plaatsen
Taft (Eastern Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Eastern Samar
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Taft (Californië)
Taft (Florida)
Taft (Louisiana)
Taft (Oklahoma)
Taft (Texas)